

Osoby 
 Adam Tański (ur. 1946) – polityk
 Czesław Tański (1862–1942) – malarz i wynalazca
 Ignacy Tański (1761–1805) – pisarz i poeta
 Janusz Tański (1864–1889) – polityk, socjalista
 Józef Tański (1805–1888) – oficer wojsk polskich, publicysta francuski
 Kazimierz Tański (1774–1853) – generał
 Klementyna z Tańskich Hoffmanowa (1798–1845) – pisarka i tłumaczka
 Paweł Tański (ur. 1974) – krytyk literacki
 Tadeusz Tański (1892–1941) – inżynier mechanik, wynalazca

Zobacz też 
 Tański (herb szlachecki)